Поль Луи Мари Селестен де Фавро (; 15 января 1856, Льеж, Бельгия — 26 сентября 1922, Бенд, коммуна Дюрбюи, провинция Люксембург, Бельгия) — бельгийский государственный деятель, министр иностранных дел (1896—1907), президент Сената Бельгии (1911—1922).

Биография 

Родился в семье президента регионального совета провинции Люксембург Пола-Мишеля де Фавро (1826—1901) и Клодин де Ваха де Байонвиль (1832—1912). Его отец получил бельгийское дворянство с титулом барона, передаваемого при рождении.

Окончил Льежский университет с докторской степенью.

С 1882 по 1891 г. он был членом городского совета Бенда-Жаннере от Католической партии, с 1882 по 1884 г. одновременно являлся членом провинциального совета Люксембурга.

Являлся директором различных компаний. С этой позиции он особенно заинтересован в расширении торговли и промышленности.

В 1884—1900 гг. избирался в состав Палаты представителей от округа Марш-ан-Фаменн, а с 1900 г. до конца жизни — в бельгийский Сенат от провинции Люксембург. С 1908 по 1910 — заместитель председателя, в 1911—1922 гг. — председатель Сената.

С 1896 по 1907 г. являлся министром иностранных дел Бельгии. Наибольшее внимание уделял бельгийским колониям в Африке и Китаю, где он поддерживал бельгийские компании в строительстве железной дороги Пекин-Ханькоу.

В 1907 г. королем Леопольдом II был назначен государственным министром.

Награды и звания 
Бельгийские:
 Большой крест ордена Леопольда I
 Гражданский крест 1-го класса
 Памятная медаль царствования короля Леопольда II

Иностранные:
 Большой крест ордена Почётного легиона
 Большой крест ордена Святых Маврикия и Лазаря (Королевство Италия)
 Большой крест турецкого ордена Османие
 Большой крест ордена Дубовой короны (Люксембург)
 Большой крест ордена Спасителя (Греция)
 Большой крест папского ордена Пия IX
 Большой крест ордена Непорочного зачатия Девы Марии Вилла-Викозской (Португалия)
 Большой крест ордена Полярной звезды (Швеция)
 Большой крест ордена Белого орла (Польша)
 Большой крест ордена Двойного дракона (Китай)
 Большой крест ордена Восходящего солнца (Япония)
 Большой крест ордена Белого слона (Сиам)
 Большой крест орден Льва и Солнца (Персия)

Источники 

 Paul VAN MOLLE, Het Belgisch parlement, 1894-1972, Antwerpen, 1972
 Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1988, Brussel, 1988.
 Jean-Luc DE PAEPE & Christiane RAINDORF-GERARD (red.), Le Parlement belge, 1831-1894. Données biographiques, Brussel, 1996.

Муниципальные депутаты Бельгии
Депутаты Палаты представителей Бельгии
Министры иностранных дел Бельгии
Председатели Сената Бельгии